Havana Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 Havana Township du comté de Mason dans l'Illinois.
  du comté de Steele dans le Minnesota.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships